Nom d'un tribú consolar i un cònsol romà:
 Marc Manli Capitolí I, tribú amb potestat consolar el 434 aC 
 Marc Manli Capitolí II, cònsol el 392 aC, líder demagog dels plebeus